Niemcy:
 Gerstenberg – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land

Osoby:
 Adolf Gerstenberg – niemiecki architekt
 Detlef Gerstenberg – niemiecki lekkoatleta
 Heinrich Wilhelm von Gerstenberg – niemiecki pisarz
Inne:
 Gerstenberg Verlag – wydawnictwo